Эберштадт:

 Эберштадт, Николас (р.1955) — американский политолог, экономист и демограф.
 Эберштадт — посёлок в Германии, в федеральной земле Баден-Вюртемберг.